Кубок шести наций 2009 () — 10-й по счету кубок шести наций, ежегодный регбийный турнир, в котором соревнуются национальные команды Англии,  Франции, Ирландии, Италии, Шотландии и Уэльса (европейские сборные, относимые  к первому ярусу). Ирландия впервые с 1948 года выиграла Большой Шлем  и Тройную Корону — впервые с 2007 года

Страны-участники

Результаты

Таблица соревнования

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт Кубка шести наций

Кубок шести наций